Josef Čapek
 Karel Čapek
 Karel Matěj Čapek-Chod
 1931 Čapek
 Čapek magazine